Baureihe 97 steht für:

 Zahnraddampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 97.0: Preußische T 26
 Baureihe 97.1: Bayerische PtzL 3/4
 Baureihe 97.2: Badische IX b
 Baureihe 97.2II: kkStB 69
 Baureihe 97.3: Württembergische Fz
 Baureihe 97.3II: kkStB 269
 Baureihe 97.4: DR 97 401
 Baureihe 97.4II: nach 1945 ÖBB 297
 Baureihe 97.5: Württembergische Hz
 Baureihe 97.6: kkStB 169